Эмманюэль Мабоанг (; 27 ноября 1968, Ндики-Мбам, Камерун) — камерунский футболист, полузащитник.

Карьера 
Эмманюэль родился в городе Ндики-Мбам. Первым клубом игрока стал «Канон» из города Яунде. В 1991 году отправился в португальский клуб «Портимоненсе», а затем в «Риу Аве». В нём он провёл три года и сыграл около 70 матчей. Спустя пару лет стал игроком сингапурского «Пелита Джая». Данный клуб стал последней командой в его карьере. Мабоанг завершил карьеру в 1998 году.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте eurosport.com
 Профиль на fifa.com

Футболисты Камеруна
Игроки сборной Камеруна по футболу
Игроки ФК «Канон Яунде»
Игроки ФК «Портимоненсе»
Игроки ФК «Риу Аве»
Игроки ФК «Пелита Джая»